Jutta van Nassau (-1313), dochter van Hendrik II van Nassau.
 Jutta van Nassau-Hadamar, dochter van Emico I van Nassau-Hadamar.
 Jutta van Nassau-Siegen, dochter van Adolf I van Nassau-Siegen.